

Wiskunde 
 Binair talstelsel of tweetallig talstelsel: een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 0 en 1
 Binaire functie: een functie van twee veranderlijken
 Binaire operatie: een operatie met twee operanden, een operatie met plaatsigheid twee
 Binaire of tweeplaatsige relatie koppelt tussen twee verzamelingen elementen van de ene verzameling aan elementen van de andere
 Boolean: een datatype in de informatica met slechts twee mogelijke waarden, true en false, bedoeld om de waarheidswaarde van logische expressies in computerprogramma's en boolealgebra's te representeren

Informatica 
 Binair cijfer, een bit
 Binair bestand, soort computerbestand
 Binair voorvoegsel, Veelvouden van bytes
 Binaire code, programmeercode
 Binaire zoekboom, datastructuur
 BCD-code, afkorting voor binary-coded decimal

Overig 
 Binair geslachtsmodel of genderbinair model, de indeling van sekse en gender in mannelijk en vrouwelijk
 zie ook Genderqueer
 Binair wapen, chemisch wapen waarbij twee op zichzelf minder gevaarlijke bestanddelen pas bij de inzet van het wapen worden samengevoegd, waarna in een chemische reactie het gewenste middel ontstaat